Сје Су-веј и Барбора Стрицова су освојиле турнир. У финалу су савладале Габријелу Дабровски и Сју Јифан са 6:2, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Резултати такмичења на сајту wimbledon.com

Вимблдон — женски парови
Вимблдон 2019.